Spaar Select, een Nederlandse kredietmakelaar die in 2004 ten onder ging aan het aanbieden van overwaardehypotheken
 Oorspronkelijke naam van de schaatsploeg Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)